Mokrez (ukrainisch ; russische Entsprechung /Mokrez) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Isjaslaw, siehe Mokrez (Isjaslaw)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Browary, siehe Mokrez (Browary)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Turijsk, siehe Mokrez (Turijsk)